Hockey Club Milano può essere riferito a:

Hockey su ghiaccio
 Hockey Club Milano – squadra esistita dal 1924 al 1956
 Hockey Club Milan Inter – squadra esistita dal 1956 al 1958
 Hockey Club Milano Saima – squadra esistita dal 1985 al 1995
 Hockey Club Junior Milano Vipers – squadra esistita dal 1998 al 2008
 Hockey Club Milano Bears – squadra fondata nel 2008

Hockey in-line
 Hockey Club Milano 17 RAMS – squadra fondata nel 1996
 Hockey Club Milano Quanta – squadra fondata nel 1997